Issues est un synonyme de

Musique 

 Issues est un album de Korn sorti en 1999.
 Issues est une chanson de Julia Michaels sortie en 2017.
 Issues est groupe de rock américain.